Gammel Rye (plaats), plaats in Denemarken
 Gammel Rye (parochie), parochie in Denemarken